Rive steht für:

Geographische Objekte:
 Rive-de-Gier, eine Stadt im Département Loire, Frankreich
 Rive Gauche, das linke Ufer der Seine in Paris
 Rive (Piemont), ein Ort in der Provinz Vercelli, Italien
 Rive d’Arcano, ein Ort in der Provinz Udine, Italien
 Kanton Rive-de-Gier im Département Loire, Frankreich

Personen:
 Almeda Rive (* 1986), kanadische Endurosportlerin
 Auguste Arthur de la Rive (1801–1873), Schweizer Physiker
 Bernhard Rive (1824–1884), deutscher Prediger und Theologe
 Charles-Gaspard de la Rive (1770–1834), Schweizer Chemiker und Psychiater
 Jean-Joseph Rive (1730–1791), französischer Bibliothekar und Autor
 Joey Rive (* 1963), US-amerikanischer Tennisspieler
 Kenneth Rive (1918–2002), britischer Kinderdarsteller, Filmverleiher und Filmproduzent
 Lucien de la Rive (1834–1924), Schweizer Physiker
 Lyndon Rive, US-amerikanischer Serienunternehmer und Solarpionier
 Peter Rive, US-amerikanischer Serienunternehmer
 Richard Rive (1930/1931–1989), südafrikanischer Schriftsteller
 Richard Robert Rive (1864–1947), Oberbürgermeister von Halle an der Saale
 Roberto Rive, britischer Fotograf

Siehe auch:
 De la Rive
 Rives